

Sigle 
 Youth hostel – ostello della gioventù

Altro 
 yH – simbolo dello yoctohenry
 YH – simbolo dello yottahenry
 YH – targa automobilistica di Atene (Grecia)